Георгий Каменский:
 Каменский, Георгий Александрович (1925—2013) — советский учёный-математик, педагог, профессор, поэт-переводчик.
 Каменский, Георгий Георгиевич — солист-вокалист, заслуженный артист России.
 Каменский, Георгий (род. 1947) — болгарский футболист.